

Персоналии 
 Лоре, Виктор (, 1859—1946) — французский египтолог
 Лоре, Морис (, 1917—2001) — французский экономист, автор налога на добавленную стоимость
 Лоре, Жан (, 1918-1985) — внебрачный сын Адольфа Гитлера.

Топонимы 
 Лоре () — коммуна во французском департаменте Ду региона Франш-Конте.
 Лоре () — коммуна во французском департаменте Ланды региона Аквитания. 
 Лоре () — коммуна во французском департаменте Луар и Шер региона Центр.
 Лоре () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия. 
 Лоре () — коммуна во французском департаменте Орн региона Нижняя Нормандия.
 Лоре () — коммуна во французском департаменте Эро региона Лангедок — Руссильон. 
 Лоре - историческая местность на территории Армении